Чемпионат Канады по шахматам — соревнование, проводимое Канадской шахматной федерацией. Данный турнир также называют «закрытым чемпионатом Канады», чтобы отличать его от ежегодного опен-турнира.

Турнир проводится с 1872 г. с разной степенью регулярности. Если изначально соревнование было ежегодным, то в 1950-х гг. его начали проводить раз в два года, а в 1960—1970-х гг. — только в качестве зонального турнира (раз в три года; победитель получал право участвовать в межзональном турнире). С середины 1980-х гг. турниры стали проводиться с периодичностью в 1—2 года.

Наибольшее количество чемпионских титулов завоевали М. Фокс и Дэн. Яновский (по 8).

Женские чемпионаты Канады проводятся с 1975 г. Наибольшее количество чемпионских титулов имеет Н. Старр, выигравшая чемпионат Канады 8 раз.

Чемпионаты Канады среди мужчин

Чемпионаты Канады среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Canadian Closed Championship/Canadian Open Championship 

Канада